Kunze ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Konrad.

Namensträger

A 
 Achim Kunze (1932–1992), deutscher Politiker (CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern

 Alexander Kunze (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Alfred Kunze (Maler) (1866–1943), deutscher Maler und Lithograf
 Alfred Kunze (1909–1996), deutscher Fußballtrainer

 Anne Kunze (* 1981), deutsche investigative Journalistin
 Annelore Kunze (1920–2013), deutsche Schauspielerin
 August Kunze (1892–1959), deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 Axel Kunze (* 1951), deutscher Immobilienmanager und Vorstandsmitglied der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
 Axel Bernd Kunze (* 1972), deutscher Erziehungswissenschaftler und Sozialethiker

B 
 Bernd Kunze (* 1960), deutscher Wirtschaftsmanager
 Bernhard Kunze (* 1946/1947), deutscher Fotograf
 Betty Kunze (1787–1867), Malerin und Sängerin

C 
 Carl Ernst Kunze (1801–1869), deutscher Richter und Politiker
 Christian Kunze (* 1962), deutscher Klassischer Archäologe
 Corinna Kunze (1963–2022), deutsche Handballspielerin

D 
 Dana Kunze (* 1961), US-amerikanischer Wasserspringer
 Daniel Kunze (* 1988), österreichischer Regisseur
 Danilo Kunze (* 1971), deutscher Fußballspieler
 David Kunze (* 1998), deutscher Synchronsprecher
 Denise Kunze (* 1987), deutsche Kugelstoßerin, siehe Denise Hinrichs
 Detlef Kunze (1941–2021), deutscher Kinderarzt

E 
 Eduard Kunze (* 1941), österreichischer Geograph
 Egon Kunze (1930–2010), deutscher Chemiker
 Emil Kunze (1901–1994), deutscher Archäologe
 Eric Kunze (* 1971), US-amerikanischer Musicaldarsteller und Sänger
 Erich Kunze (1905–1992), deutscher Literaturwissenschaftler und Professor der deutschen Sprache in Finnland
 Erika Kunze-Götte (geb. Götte; * 1931), deutsche Klassische Archäologin
 Ernst Kunze (Unternehmer), deutscher Unternehmer und Firmengründer 
 Ernst Kunze (Ingenieur) (1902–nach 1967), deutscher Ingenieur und Fachautor
 Ernst Heinrich Kunze (1910–1985), deutscher Fachjournalist für Finanz- und Währungspolitik

F 
 Fabian Kunze (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Falk Kunze (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Florian Kunze (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

 Fritz Kunze, deutscher Funktechniker und Fachautor

G 
 Gerhard Kunze (Pastor) (1892–1954), deutscher Pastor
 Gerhard Kunze (1924–2006), deutscher Fußballschiedsrichter
 Gerhard Kunze (Jurist) (1926–2016), deutscher Jurist, Berliner Senatsdirigent
 Gerhard Kunze (Fotograf) (1944–2020), österreichischer Fotograf, Journalist und Autor
 Guido Kunze (* 1965), deutscher Extremsportler
 Gustav Kunze (1793–1851), deutscher Botaniker und Zoologe

H 
 Hagen Kunze (* 1973), deutscher Publizist, Musikkritiker und Dramaturg

 Harry Kunze (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Kunze (* 1940), deutscher Psychiater und Soziologe
 Heinz Rudolf Kunze (* 1956), deutscher Sänger

I 
 Irene Kühnel-Kunze (1899–1988), deutsche Kunsthistorikerin

J 
 Janine Kunze (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Jens Kunze (* 1967), deutscher Historiker

 Johann Christoph Kunze (auch Johann Christoph Kuntze; 1744–1807), deutscher Pietist und Missionar

 Julia Kunze (* 1976), deutsche Schauspielerin

K 
 Kahena Kunze (* 1991), brasilianische Seglerin

 Kerstin Kunze (* 1971), deutsche Schachspielerin
 Klaus Kunze (* 1953), deutscher Jurist, Heimatforscher und Protagonist der Neuen Rechten
 Konrad Kunze (* 1939), deutscher Sprachkundler und Hochschullehrer
 Konradin Kunze (* 1977), deutscher Schauspieler und Regisseur

L 
 Ludwig Kunze (1805–1890), deutscher Mathematiker und Gymnasiallehrer
 Lukas Kunze (* 1998), deutscher Fußballspieler

M 
 Maik Kunze (* 1977), deutscher Fußballspieler 
 Mandy Kunze (* 1978), deutsche Malerin
 Matthias Kunze (* 1952), deutscher Klavierbauer
 Max Kunze (* 1944), deutscher Klassischer Archäologe
 Max Friedrich Kunze (1838–1921), deutscher Forstwissenschaftler

O 
 Otto Kunze (Politiker) (1884–nach 1933), deutscher Politiker (USPD/KPD/KAG/SPD), MdL Preußen
 Otto Kunze (1895–1936), deutscher SA-Führer und -funktionär
 Otto Kunze (Anwalt) (1904–1982), deutscher Jurist und Rechtsanwalt

P 

 Peter Kunze (* 1942), deutscher Sorabist

R 
 Ralph Qno Kunze (* 1971), deutscher Musiker und Maler
 Ramona Kunze-Libnow (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Ray Kunze (1928–2014), US-amerikanischer Mathematiker
 Reiner Kunze (* 1933), deutscher Schriftsteller

 Robert Kunze-Concewitz (* 1967), österreichischer Manager
 Rolf Kunze (1926–2010), deutscher Pädagoge und Holzschnitzer
 Rolf-Ulrich Kunze (* 1968), deutscher Historiker
 Rüdiger Kunze (* 1949), deutscher Ruderer
 Rudolf Kunze (* 1947), deutscher Immunologe

S 
 Sarah Kunze (* 2002), deutsche Synchronsprecherin
 Selma Kunze (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Sepp Kunze (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Stefan Kunze (1933–1992), deutscher Musikwissenschaftler
 Stephan Kunze (1772–1851), deutscher Theologe, Dichter und Heimatforscher

T 
 Thomas Kunze (* 1963), deutscher Zeithistoriker
 Tobias Kunze (* 1981), deutscher Poetry Slammer
 Torsten Kunze (* 1969), deutscher Jurist, Generalstaatsanwalt

U

V 
 Volkmar Kunze (* 1954), deutscher Politiker (FDP)

W 

 Wilhelm Kunze (1894–1960), deutscher Generalmajor
 Wilhelm Friedrich Kunze († 1862), Leipziger Ratsherr, Mitglied der Gewandhausdirektion 
 Wolfgang Kunze (1926–2016), deutscher Brauwissenschaftler
 Wolfgang Kunze (Fechter), deutscher Fechter

Y 
 Yvonne Kunze (* 1978), deutsche Shorttrackerin

Siehe auch 
 Kuntze
 Cuntze

Familienname
Deutscher Personenname